Арменците в Русия () са 7-ата по численост етническа група в Русия. Според преброяването на населението през 2010 г. броят на хората определили се за арменци е 1 182 388 души, или 0,78% от населението на страната. Според оценки през 2002 г. броят на арменците в Русия достига до около 2,5 млн. души.

Численост и дял 

Численост на арменците в част от субектите на Руската федерация според преброяванията на населението през годините:

Източници 

Русия